Lâmpada a óleo — objeto de iluminação

Vela - fonte de luz que consiste tipicamente num pavio inserido num combustível sólido

Plathymenia - árvore conhecida por candeia (entre muitos outros nomes comuns)

Antônio Candeia Filho — músico e compositor brasileiro

Desambiguação